Порјечје се може односити на:
 

или:
 Порјечје (Добој), насеље града Добоја, Република Српска, Босна и Херцеговина

Види још 
 Поречје (вишезначна одредница)